Alberto Cavalli – pittore italiano, allievo di Giulio Romano
 Alberto Cavalli – politico italiano, presidente della provincia di Brescia